Niemcy:
 Lützelbach – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Odenwald
 Lützelbach – dzielnica gminy Modautal w kraju związkowym Hesja, w powiecie Darmstadt-Dieburg